Guerra birmano-siamese (1547-1549) – conflitto combattuto tra Regno di Toungoo e Regno di Ayutthaya
 Guerra birmano-siamese (1563-1564) (guerra dell'elefante bianco) – conflitto combattuto tra il regno birmano della dinastia di Toungoo e il regno di Ayutthaya
 Guerra birmano-siamese (1662-1664) – conflitto combattuto tra il regno birmano della dinastia di Toungoo e il regno di Ayutthaya
 Guerra birmano-siamese (1785-1786) – conflitto combattuto tra la dinastia Konbaung della Birmania e la dinastia Chakri del Siam,
 Guerra birmano-siamese (1809-1812) – conflitto combattuto tra Birmania e Siam per il possesso della ricca regione costiera del Tenasserim